La Beta Ethniki 2008-2009 è la 50ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2009-2010
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2009-2010
      Retrocesso in Delta Ethniki 2009-2010

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2008
Calcio nel 2009